Poljana steht für:
 Poljana (Sielacken, Kreis Wehlau, Ostpreußen), untergegangener Ort in Saretschje (Kaliningrad, Gwardeisk)

Bosnien und Herzegowina:
 Poljana (Tuzla), Dorf in dem Kanton Tuzla
 Poljana (Una-Sana), Dorf in dem Kanton Una-Sana

Kroatien:
 Poljana (Požega-Slawonien), Dorf in der Gespanschaft Požega-Slawonien
 Poljana (Primorje-Gorski kotar), Dorf in der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar
 Poljana (Zadar), Dorf in der Gespanschaft Zadar
 Poljana (Zagreb), Dorf in der Gespanschaft Zagreb

Montenegro:
 Poljana (Montenegro), Dorf in der Gemeinde Plužine

Russische Föderation:
 Poljana (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Poljana (Astrachan), Siedlung in der Oblast Astrachan
 Poljana (Baschkortostan), Siedlung in der Republik Baschkortostan
 Poljana (Belgorod), Siedlung in der Oblast Belgorod
 Poljana (Komi), Siedlung in der Republik Komi
 Poljana (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Poljana (Kurgan), Dorf in der Oblast Kurgan
 Poljana (Chomutowka), Siedlung im Rajon Chomutowka, Oblast Kursk
 Poljana (Medwenka), Weiler im Rajon Medwenka, Oblast Kursk
 Poljana (Kschenski), Siedlung im Rajon Kschenski, Oblast Kursk
 Poljana (Mari El), Siedlung in der Republik Mari El
 Poljana (Pensa), Dorf in der Oblast Pensa
 Poljana (Swerdlowsk), Siedlung in der Oblast Swerdlowsk
 Poljana (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda

Serbien:
 Poljana (Serbien), Dorf in dem Okrug Braničevo

Slowenien:
 Poljana (Kamnik), Dorf in der Gemeinde Kamnik
 Poljana (Prevalje), Dorf in der Gemeinde Prevalje

Ukraine:
Autonome Republik Krim:
 Poljana (Bachtschyssaraj) im Rajon Bachtschyssaraj

Oblast Charkiw:
 Poljana (Isjum) im Rajon Isjum

Oblast Chmelnyzkyj:
 Poljana (Schepetiwka) im Rajon Schepetiwka

Oblast Dnipropetrowsk:
 Poljana (Krynytschky) im Rajon Krynytschky

Oblast Kirowohrad:
 Poljana (Bobrynez) im Rajon Bobrynez

Oblast Lwiw:
 Poljana (Lwiw) im Rajon Lwiw
 Poljana (Stryj) im Rajon Stryj
 Poljana (Sambir, Chyriw) im Rajon Sambir, Stadtgemeinde Chyriw
 Poljana (Sambir, Dobromyl) im Rajon Sambir, Stadtgemeinde Dobromyl

Oblast Mykolajiw:
 Poljana (Snihuriwka) im Rajon Snihuriwka

Oblast Riwne:
 Poljana (Sarny) im Rajon Sarny

Oblast Transkarpatien:
 Poljana (Chust) im Rajon Chust
 Poljana (Mukatschewo) im Rajon Swaljawa

Oblast Tscherniwzi:
 Poljana (Tscherniwzi) im Rajon Tscherniwzi
 Poljana (Dnister) im Rajon Dnister

Oblast Tschernihiw:
 Poljana (Nischyn) im Rajon Nischyn
 Poljana (Korop) im Rajon Korop

Oblast Winnyzja:
 Poljana (Scharhorod) im Rajon Scharhorod

Oblast Wolyn:
 Poljana (Turijsk) im Rajon Turijsk

Siehe auch:
 Bolschaja Poljana 
 Jasna Poljana
 Jasnaja Poljana
 Kobylezka Poljana
 Krasnaja Poljana 
 Lekenička Poljana
 Pirina poljana 
 Russkaja Poljana